

Cinema 
 Assassin – film del 1973 diretto da Peter Crane
 Assassin – film del 1986 diretto da Sandor Stern
 Assassin(s) – film del 1997 diretto da Mathieu Kassovitz
 Assassin – film del 2014 diretto da J.K. Amalou
 The Assassin – film del 2015 diretto da Hou Hsiao-hsien

Giochi 
 Assassin – gioco di ruolo dal vivo
 Assassino (Assassin) – classe di prestigio di Dungeons & Dragons
 Assassin – videogioco del 1992

Letteratura 
 Assassin – romanzo di Tom Cain del 2008
 Assassin – romanzo di Anna Myers del 2006

Musica 
 Assassin – gruppo musicale hip hop francese
 Assassin – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Assassin – gruppo musicale thrash metal tedesco
 Assassin – cantante giamaicano
 Assassin – album degli Assassin del 1984
 Assassin – album di Azad del 2009
 Assassin – singolo dei The Orb del 1992
 Assassin – traccia dell'album Black Holes and Revelations dei Muse del 2006

Personaggi 
 Assassin – personaggio sbloccabile in Soulcalibur II
 Assassin – personaggio di Fate/Zero

Pagine correlate 
 Assassino (disambigua)
 Assassins
 The Assassin